O Tour de France 1993 foi a 80º Volta a França, teve início no dia 3 de Julho e concluiu-se em 27 de Julho de 1993. A corrida foi composta por 20 etapas, no total mais de 3714,3 km, foram percorridos com uma média de 38,709 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 

1993
1993 no ciclismo
Desporto na França em 1993